Ivan Dodig e Marcel Granollers erano i detentori del titolo, ma Granollers non ha partecipato a questa edizione del torneo. Dodig ha fatto coppia con Rajeev Ram, ma i due hanno perso in semifinale contro Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, che si sono aggiudicati il torneo battendo in finale Oliver Marach e Mate Pavić con il punteggio di 2-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale)

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)

Qualificati 
  Sander Arends /  Thiemo de Bakker (primo turno)

Wildcard 

  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

 Jasper Smit /  Jesse Timmermans (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

 Philipp Petzschner /  Jan-Lennard Struffi (primo turno)

Qualificati 
  Sander Arends /  Thiemo de Bakker

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2018